José María Martín puede referirse a:

 José María Martín (1789-después de 1860), grabador español;
 José María Martín de Herrera (1835-1922), cardenal español;
 José María Martín Domingo (1889-1961), compositor español;
 José María Martín Porras (1923-2017), percusionista español;
 José María Martín Rodríguez, "Cheché Martín" (1924-2006), futbolista y entrenador de fútbol español;
 José María Martín Patino (1925-2015), sacerdote jesuita español;
 José María Martín Delgado (1947-), político español;
 José María Martín Carpena (1950-2000), político español, asesinado por ETA;
 José María Martín-Bejarano (1987-), futbolista español;